Erling Skakke (1115 – 18. června 1179) byl v průběhu 12. století norským jarlem. Byl otcem Magnuse V., který vládl jako norský král v letech 1161 až 1184.

Biografie 
Erling Ormsson se narodil v Etne v kraji Hordaland v Norsku. Byl synem Kyrpingy Orma Sveinssona. Svou pověst si získal tažením s Rögnvaldem Kalim Kolssonem, hrabětem z Orknejí ve Středomoří v letech 1152 až 1155. Erling nejprve odplul do Svaté země, poté do Konstantinopole a nakonec navštívil Řím. Během bitvy s arabskými válečníky na Sicílii Arab s mečem sekl Erlinga do krku. To způsobilo, že od té doby klonil hlavu na jednu stranu („skakke“ znamená šikmo). Oženil se s Kristin Sigurdsdatterovou, dcerou krále Sigurda Jorsalfara.

Erling byl opatrovníkem norského krále Inge I.

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Období občanské války v Norsku

Narození v roce 1115
Úmrtí v roce 1179
Norská hrabata
Muži